Alexandra af Grækenland kan henvise til flere personer med dette navn:

 Alexandra af Grækenland (1870-1891) (1870-1891) – datter af kong Georg 1. af Grækenland og gift med storfyrst Pavel Aleksandrovitj af Rusland
 Alexandra af Grækenland (1921-1993) (1921-1993) – datter af kong Alexander 1. af Grækenland og gift med kong Peter 2. af Jugoslavien
 Alexandra af Grækenland (født 1968) (født 1968) – datter af prins Michael af Grækenland og gift med Nikolas Mirzayantz